Kälåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälåtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Kälåtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn